Malomárok kan syfta på följande platser:

Ungern 

 Vasas-Belvárdi-vízfolyás, vattendrag, Baranya, 
 Únyi-patak, vattendrag, Komárom-Esztergom, 
 Taranyi-Rinya, vattendrag, Somogy, 

Robotskapade Ungernförgreningar